est la formule brute de plusieurs isomères.

 benzo[b]thiophène, numéro CAS 
 benzo[c]thiophène, numéro CAS 
 phényléthynethiol, numéro CAS 
 phényléthènethione, numéro CAS 
 phénylthioéthyne, numéro CAS